Casas Bajas puede referirse a:

Lugares 
En España
 Casas Bajas, municipio de la provincia de Valencia.
 Casas Bajas, localidad del municipio de Vegas del Genil, en la provincia de Granada.